

Persone
 Alexander Scholz (1992) – calciatore danese, di ruolo difensore
 Dave Scholz (1948-2015) – cestista statunitense
 Eva-Ingeborg Scholz (1928-2022) – attrice e doppiatrice tedesca
 Georg Scholz (1890-1945) – pittore tedesco
 Heiko Scholz (1966) – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco, di ruolo terzino
 Jackson Scholz (1897-1986) – atleta statunitense
 Josip Scholz, citato anche come Josip Šolc (1898-1945) – calciatore jugoslavo, di ruolo centrocampista
 Olaf Scholz (1958) – politico tedesco
 Ronny Scholz (1978) – ex ciclista su strada tedesco
 Tom Scholz (1947) – chitarrista, bassista e tastierista statunitense

Altro
 Congettura di Scholz – congettura matematica formulata nel 1937
 Scholz-Arena – stadio polivalente di Aalen, in Germania
 Scholzite – minerale
 Stella di Scholz – sistema binario visibile nella costellazione dell'Unicorno

Pagine correlate
 Scholtz
 Schulz